Иоанна Мирек-Подоба (, родилась 17 февраля 1977 года в Мысленице) — польская волейболистка, играющая на позиции блокирующей. Выступала за сборную Польши, двукратная чемпионка Европы 2003 и 2005 годов.

В клубах 
Выступала в своей карьере в чемпионате Польши за следующие команды: «Далинь» (Мысленице), «Висла» (Краков), «Ля-Феста» (Андрыхув), «Сталь» (Милец), «Нафта-Газ» (Пила), «Мушинянка-Фаро» (Мушина), «Органика-Будовляни» (Лодзь), «Химик» (Полице). В чемпионате Италии выступала за «Романелли Флоренция», в чемпионате России — за «Тулицу-Туламаш» (с командой заняла 12-е, последнее место в чемпионате России, и ушла из команды).

В сборной 
В сборной она завоёвывала дважды титул чемпионок Европы в 2003 и 2005 году. В 2003 году из-за разрыва передней крестообразной связки, полученной в первом же матче чемпионата Европы против Нидерландов, вынуждена была пропустить весь турнир, однако получила свою золотую медаль. В сборной играла на чемпионате мира 2006 года, где польки стали только 15-ми. В 2009 году объявила об уходе из сборной.

Клубы

Достижения

В клубе 
 1994 − Вице-чемпионка Польши
 1995 − Бронзовая медалистка чемпионата Польши
 1998 − Вице-чемпионка Польши
 1999 − Бронзовая медалистка чемпионата Польши
 2000 − Вице-чемпионка Польши
 2001 − Чемпионка Польши
 2002 − Чемпионка Польши и победительница Кубка Польши
 2003 − Победительница Кубка Польши
 2006 − Чемпионка Польши
 2008 − Чемпионка Польши
 2009 − Чемпионка Польши и победительница Суперкубка Польши
 2010 − Вице-чемпионка Польши

В сборной 
 2003 − чемпионка Европы
 2005 − чемпионка Европы

Награды 
 2005 − Золотой Крест Заслуги
 2005 − 2-е место в рейтинге 10 величайших личностей Малопольши
 2005 − Медаль Польского волейбольного союза «За особые заслуги в развитии волейбола»
 Лауреат премии издания Przegląd Sportowy 2003 и 2005 годов в номинации «Команда года»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Польской волейбольной лиги 

Волейболисты Польши
Чемпионы Европы по волейболу